Spring (Románia), község Romániában, Fehér megyében
 Spring (operációs rendszer)
 Spring keretrendszer